Lapine bezeichnet 

Orte:
 Lapine (Crenshaw County, Alabama)
 Lapine (Montgomery County, Alabama)
 Lapine (Louisiana)

Personen:
 Anatole Lapine (1930–2012), deutscher Automobildesigner
 James Lapine (* 1949), US-amerikanischer Theater- und Filmregisseur, Librettist und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Lapin
 Lapina